Калия антимонилтартрат (калий сурьмяновиннокислый, рвотный камень) — комплексное соединение оксида сурьмы и виннокислого калия.

Физические свойства 
При нагреве до 100° обезвоживается.

Получение 
Получается при действии оксида сурьмы (III) Sb2O3 на водный раствор гидротартрата калия.

Применение 
Применяется в медицине, ветеринарии как рвотное и отхаркивающее средство, в аналитической химии для определения фосфатов, в качестве протравы в ситцепечатании.

Литература 
 «Большой энциклопедический словарь. Химия» изд. Большая российская энциклопедия, Москва 1994 г.
 

Соединения сурьмы
Соединения калия
Стимуляторы моторики ЖКТ, в том числе рвотные средства